— в литературе иудейских раввинов () название некоторых агадических сборников-мидрашим. В хронологическом порядке изданий:
 «Ялкут Махири» (Ялкут га-Махири; «Jalkut ha-Machiri»; 14 век) — сборник раввина из Прованса Махира бен-Абба-Мари ();
 «Ялкут Шимони» (Шимиона из Франкфурта; изд. 1521) — самая популярная из антологий;
 «Ялкут Хадаш» («Jalkut Chadasch» или «Jalkut Israel»; изд. Люблин, 1648) — сборник раввина из Люблина Якова Израеля (1623—1648);
 «Ялкут Реубени» («Jalkut Reubeni»; изд. Прага, 1660) — сборник пражского каббалиста и раввина Реубена бен-Гошке (ум. 1673);
 «Jalkut David» (изд. Дигернфурт, 1691) — сборник гомилетических толкований к Пятикнижию талмудиста из Познани Давида Познера;
 «Jalkut Eliezer» (1912) — сборник проповедей и надгробных слов раввина Элиезера бен-Самуил Ронина;
 «Jalkut Maarabi» (1904) — сборник научного общества в Нью-Йорке (с 1895) «Ohole Shem Association».

Примечания